Le sigle CIIL peut faire référence à :

 Centre d'immunité et infection Lausanne, regroupant des groupes de recherche de l'Université de Lausanne, du Centre Ludwig de l'Université de Lausanne pour la recherche sur le cancer et du Centre hospitalier universitaire vaudois ;
 Centre d'infection et d'immunité de Lille, voir liste des unités mixtes de recherche françaises ;
 Central Institute of Indian Languages, voir langues en Inde.